Богуниці (округ Ілава)
 Богуниці (округ Левіце)
 Богуниці (округ Прахатіце)
 Ясловське Богуниці
 Богуниці (Брно)